Скоростно́й спуск — ряд спортивных дисциплин, связанных со спуском с горы (или иной возвышенности, чаще — естественного характера) на горных лыжах, велосипеде, мотоцикле, автомобиле и т. п.:

 Скоростной спуск (горнолыжный спорт)
 Скоростной спуск (горный велосипед)
 Скоростной спуск (коньки)